Евангельские христиане